Werbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Valborg Werbeck-Svärdström (1879–1972), schwedische Sängerin und Gesangspädagogin
 Wilfrid Werbeck (1929–2016), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Wolfgang Werbeck (1917–2010), deutscher evangelischer Theologe